Abraham Idelsohn (giornalista) (1865-1921) – giornalista ebreo-lituano
 Abraham Zevi Idelsohn (1882-1938) – musicista ed etnologo ebreo-lettone
 Sergio Idelsohn (1945–) – scienziato argentino